Vičeno ima više značenja:
 Vičeno (Terni)
 Vičeno (Verbano-Kuzio-Osola)